Mercy:

 «Mercy» (песня Даффи) (2008)
«Mercy» (фильм по рассказу Стивена Кинга "Бабушка") (2014)
 «Mercy» (песня Madame Monsieur) (2018)
 Mercy (шифр) — алгоритм шифрования

См. также 
 Милость